Krasnogórivka () es una ciudad del raión de Marinka, en el óblast de Donetsk, Ucrania.

Historia 
Fundada en el siglo XIX como la aldea de Penkovka , en cuyas cercanías se establecieron después las aldeas Sofievka, Borisovka y Maloborisovka, aldeas que para 1859 pertenecían al uezd de Bajmut. El nombre "Krasnogórovka" apareció más tarde. En 1886 vivían 323 personás en este centro parroquial. En 1895 se estableció una planta de material refractario. En 1917, los trabajadores de las fábricas y los agricultores de las aldeas participaron activamente en la revolución. En 1938 a Krasnogórovka se le asignó la categoría la ciudad. La ciudad estuvo ocupada por las tropas nazis entre el 19 de octubre de 1941 y el 10 de septiembre de 1943.

Demografía 
La variación de la población registrada entre 1939 y 2013 es la siguiente:<ref>Bespyatov, Tim Україна / Ukrajina; Cities & town of Ukraine. Consultado el 2 de agosto de 2014.</ref>
 

En el censo del 2001 la lengua materna de la población era para 74% el ruso y para el 25% el ucraniano.

 Economía 
El 50% de la población está ocupada en la industria. Funciona la planta refractaria JSC Krasnohorivsky''. Existen también plantas de mecánica automotriz, equipos de exploración geológica y empresas agrícolas.

Referencias 

Localidades del óblast de Donetsk